Сунчица Тодић (Ниш, 2. март 1948) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1981. || Пуста земљa || /
|-
| 1982. || Дечак је ишао за сунцем || /
|-
| 1984. || Провинција у позадини (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1948.
Српскe глумице
Југословенски глумци
Нишлије
Биографије живих особа